Clairvoyance ().
 «Clairvoyance» — книга английского теософа Чарлза Ледбитера (1899).
 «Clairvoyance» — студийный альбом группы Screaming Trees, созданной американским музыкантом Марком Ланеганом (1986).

См. также 
 Ясновидец
 Ясновидящий (значения)